AAIA steht für:

 Aden-Abyan Islamic Army, extremistische islamische Organisation, Jemen
 Association on American Indian Affairs
 Australian Archaeological Institute at Athens, australisches archäologisches Institut in Griechenland

AAIA